Case Soprane ima više značenja:
 Case Soprane, Genoa
 Case Soprane, Parma